Иванцово — топоним в России:

 Иванцово (Калининградская область)
 Иванцово (Тверская область)
 Иванцово (Ярославская область)